Димас има више значења:

 Димас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Димас, Естасион Димас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику